F34 bzw. F 34 steht für:
 F34 (Paralympics), eine Starterklasse in Paralympischen Sportarten
 eine Förderbrücke
 den BMW-internen Entwicklungscode des BMW 3er Gran Turismo
 eine Baugröße von Traversen
 HMS Jaguar (F34), britischer Zerstörer der J-Klasse
 HMS Puma (F34), britische Fregatte der Leopard-Klasse
 „Anhaltende affektive Störungen“ (ICD-10-Code), eine Zyklothymia oder Dysthymie

F-34 steht für:
 F-34, sowjetische Panzerkanone
 den NATO-Code des Flugturbinenkraftstoffes JP-8

F34